Ulica Komuny Paryskiej:
 ul. Komuny Paryskiej w Siemianowicach Śląskich
 ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu
Komuny Paryskiej